Бочил има више значења:

 Општина Бочил (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бочил (Бочил, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику